Highflyer steht für:

 Highflyer (Pferd), britisches Rennpferd im 18. Jahrhundert
 HMS Highflyer, Name mehrere Schiffe

Siehe auch:

 Hochflieger